Maison Lambert (Annecy)
 Maison Lambert (Périgueux)